Тимья́н ка́льмиусский () — полукустарниковое растение; вид рода Тимьян семейства Яснотковые.

Охранный статус 
Реликтовый эндемичный вид.

Встречается вдоль берегов реки Кальмиуса и на горном массиве Агармыш возле города Старый Крым.

Занесён в Красную книгу Украины. Охраняется в заповедном урочище Кирсаново (Тельмановский район Донецкой области) и памятнике природы общегосударственного значения Агармышский лес. Выращивается в Донецком ботаническом саду.

Описание вида 
Полукустарник. Высота растения составляет от 2,5 до 10 сантиметров.

Побеги древеснеющие.

Листья узколинейно-эллиптической формы. С двух сторон листья густо опушены короткими волосками.

Цветёт в июле. Цветоносные ветви прямостоящие. Соцветия — густая кисть. Венчик ярко-сиреневого цвета.

Размножается семенами. Плодоносит в августе.

Имеет почвоохранное значение.

Эфиромасличное растение.

Примечания

Ссылки 
  в Красной книге Украины

Котовниковые
Флора Европы
Живые ископаемые
Эндемики Украины